

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Unisławice –  przysiółek wsi Ługi w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Unisławice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal